Прантль (нем. Prantl) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Прантль, Карл (1849—1893) — немецкий ботаник и миколог.
 Прантль, Карл фон (1820—1888) — немецкий философ, профессор.

См. также 
 Прандтль, Людвиг